Ein Draw ist
ein spezieller Golfschlag, bei dem der Ball nicht auf einer geraden Linie zum Ziel fliegt, sondern rechts von dieser Linie startet und nach einer sanften Linkskurve im Ziel landet.
ein englischer Ausdruck für ein Unentschieden in Sport oder Spiel.
zwei Ausdrücke beim Pokern:
 Draw (Poker) (Begriff während des Spiels)
 Draw Poker (Pokervariante)
ein Begriff für eine Spielzugvariante im American Football, siehe Draw Play
DRAW X4, eigentlich CorelDraw ist ein Vektorgrafikprogramm der Firma Corel
ein Vektorgrafik-Editor von Microsoft, das mit WinWord bis zur Version 2.0 ausgeliefert wurde: Microsoft Draw
 ein Bestandteil von LibreOffice, OpenOffice.org und StarOffice.